Burty ist:

 der Name (ukrainisch Бурти) mehrerer Dörfer in der Ukraine:

 in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi, siehe Burty (Tschemeriwzi)
 in der Oblast Kiew, Rajon Kaharlyk, siehe Burty (Kaharlyk)
 in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowomyrhorod, siehe Burty (Nowomyrhorod)
 in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk, siehe Burty (Krementschuk)
 in der Oblast Poltawa, Rajon Nowi Sanschary, siehe Burty (Nowi Sanschary)
 in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Burty (Poltawa)
 in der Oblast Tscherkassy, Rajon Schpola, siehe Burty (Schpola)

Burty ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Burty Haviland (1886–1971), amerikanisch-französischer Maler
 Philippe Burty (1830–1890), französischer Kunstkritiker

Siehe auch:
 Bertie